Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2006 в одиночном разряде проводился в тридцать пятый раз. В основной сетке было 56 участниц, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё 8 прошли через квалификацию.

Надежда Петрова — победительница турнира.

Сеянные 
Первая восьмёрка посева начинает турнир со второго круга.

  Амели Моресмо (Полуфинал)
  Надежда Петрова (Титул)
  Жюстин Энен-Арденн (Финал)
  Патти Шнидер (Четвертьфинал)
  Елена Дементьева (Третий раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Анна-Лена Грёнефельд (Второй раунд)
  Даниэла Гантухова'' (Третий раунд)

<li> Елена Лиховцева (Первый раунд)
<li> Динара Сафина (Четвертьфинал)
<li> Флавия Пеннетта (Первый раунд)
<li> Ана Иванович (Первый раунд)
<li> Натали Деши (Первый раунд)
<li> Ай Сугияма (Первый раунд)
<li> Мария Кириленко (Третий раунд)
<li> Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2006